

События 
		
 Победа войск Золотой Орды над ордой Ногая.
 Разорение Киева ханом Золотой Орды Тохтой
 Митрополит Киевский и всея Руси Максим с клиром переехал из Киева во Владимир.
 Стефан Урош II Милутин успешно завершил войну с Византией, расширив свои владения.
 Сын Ногая Чака бежал в Болгарию и стал там царём.
 27 января — Основание Османского государства. В это время в Сельджукском государстве, которое в своё время входило в состав Аббасидского халифата, наблюдается процесс распада. В одном из бейликов (областей) этого государства, расположенном между городами Бурсой и Анкарой, правителем становится Осман, сын Эртогрула, который сменил на этом посту своего отца. Осман, видя разрозненность исламского мира, раздираемого со всех сторон врагами, а внутри — междоусобицей, желает исправить эту неприглядную картину. Он предпринимает действия, направленные на формирование государственного устройства, призванного в дальнейшем объединить мусульманский мир, на основе исламских принципов, завещанных пророком Мухаммедом.
 В Юго-Восточной Азии на месте современного Сингапура при распаде Шривиджая возникло государство Тумасик.
 Дом Герульфингов вымер. Графство Голландия становится частью союза с Графством Эно.
 15 июля умер Эрик II Магнуссон конунг Норвегии.
 Хакон V Святой (конунг Норвегии (до 1319))
 1 декабря — Битва у Фальконарии: Федериго II Сицилийский побеждает Филиппа I Тарентского.
 Поход Газан-хана в Сирию. Победа над мамлюками при Вади аль-Хазнадар (близ Хомса) 22 декабря.
 Делийский султан Ала ад-дин Мухаммад-шах покорил Гуджарат.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1299 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1299 году
 4 марта — Иоасаф Снетногорский, основатель и первый игумен Снетогорского монастыря.
 20 мая — Довмонт, князь псковский.
 15 июля — Эрик II Магнуссон конунг Норвегии.

См. также